Ада́мовка () — деревня, входящая в Заспенский сельсовет Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 16 км на юг от Речицы, в 66 км от Гомеля и в 16 км от железнодорожной станции Речица.

Гидрография 
На востоке расположен мелиоративный канал.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной, а затем по автомобильной дороге Лоев — Речица.

В деревне 18 жилых домов (2004 год).

Планировка состоит из почти прямолинейной улицы, ориентированной с юго-востока на северо-запад. Застройка деревянными домами усадебного типа.

История 
В 1890 году археологами обнаружены и обследованы 19 курганов X—XII веков (в 1,5 км на восток от деревни). Обнаружение курганов даёт основание для утверждения, что эти места были заселены с давних времён. Согласно письменных источников деревня известна с XIX века, как селение Заспенской волости Речицкого уезда Минской губернии. В 1897 году согласно переписи в деревне находились церковь и хлебозапасный магазин.

С 8 декабря 1926 года по 30 декабря 1927 года деревня являлась центром Адамовского сельсовета Речицкого района Речицкого округа. В 1931 году организован колхоз. Во время Великой Отечественной войны 32 жителя деревни погибли на фронте. В 1959 году деревня находилась в составе колхоза «Советская Беларусь» с центром в деревне Заспа.

Население

Численность 
2004 год — 18 дворов, 23 жителя.

Динамика 
 1834 год — 11 жителей.
 1850 год — 12 дворов.
 1897 год — 45 дворов, 243 жителя (согласно переписи).
 1909 год — 422 жителя.
 1959 год — 252 жителя (согласно переписи).
 2004 год — 18 дворов, 23 жителя.

См. также 

 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Населённые пункты Речицкого района